Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier, se dispute du 17 au .

Dominika Cibulková remporte le simple dames. En finale, elle bat Kaia Kanepi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Kremlin
Sport en Russie en 2011
Tennis en octobre 2011